Metrarabdotosidae är en familj av mossdjur. Metrarabdotosidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Metrarabdotosidae finns 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur